Clark Mills henviser til:

 Clark Mills, New York, amerikansk landsby
 Clark Mills (billedhugger), amerikansk billedhugger
 Clark Mills (bådebygger), amerikansk bådebygger